Marie von Brandenburg (auch Maria von Brandenburg) ist der Name folgender Personen:

 Marie von Preußen (1579–1649), preußische Prinzessin und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Marie von Brandenburg-Kulmbach (1519–1567), Prinzessin von Brandenburg-Kulmbach und durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Maria Eleonora von Brandenburg (1599–1655), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat Königin von Schweden
 Marie Eleonore von Brandenburg (1607–1675), Prinzessin von Brandenburg sowie Pfalzgräfin und Regentin von Simmern
 Maria Amalia von Brandenburg (1670–1739), Prinzessin und Markgräfin von Brandenburg und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Zeitz

Siehe auch:

 Henriette Marie von Brandenburg-Schwedt (1702–1782), durch Heirat Herzogin Württemberg
 Leopoldine Marie von Anhalt-Dessau (1716–1782), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Schwedt
 Sophie Dorothea Marie von Preußen (1719–1765), Prinzessin von Preußen, durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Schwedt
 Sophie Caroline Marie von Braunschweig-Wolfenbüttel (1737–1817), Prinzessin von Braunschweig-Wolfenbüttel und durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Bayreuth
 Marie von Preußen und Maria von Preußen